Un homme en colère peut désigner :

 Un homme en colère, titre alternatif de L'Homme en colère, film franco-canadien de Claude Pinoteau sorti en 1979.
 Un homme en colère, série télévisée française diffusée en 1997.
 Un homme en colère (Wrath of Man), film américano-britannique de Guy Ritchie sorti en 2021.